Южная Корея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) во второй раз за свою историю, и завоевала две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 19 спортсменов (18 мужчин, 1 женщина).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1952
Страны на летних Олимпийских играх 1952 года